Orio (Espanha), município da província de Guipúscoa, País Vasco
 Orio Canavese, comuna italiana do Piemonte
 Orio Litta, comuna italiana da Lombardia
 Orio al Serio, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos